Jindřich VI. může být divadelní hra Williama Shakespeara:

 Jindřich VI. (1. část)
 Jindřich VI. (2. část)
 Jindřich VI. (3. část)